Alconada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alconada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Alconada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar